Bettina – personaggio del fumetto Diabolik
Bettina – variante del nome proprio di persona femminile Betta
Bettina – città fantasma statunitense
Bettina – film argentino del 1964
Judith Bettina – soprano statunitense
Melio Bettina – pugile statunitense
250 Bettina – asteroide della fascia principale
Teresa Manetti – fondatrice della congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa, proclamata beata nel 1986